

Зав'ялово — село, районний центр, Алтайський край
 Зав'ялово — село, районний центр, Удмуртія
 Зав'ялово — присілок, Ішимський район, Тюменська область

Див. також 
 Зав'яловське